Songs from a Room – drugi album muzyczny Leonarda Cohena.

Lista utworów 
Teksty i melodie napisał Leonard Cohen, poza jedną piosenką.

Side A

Side B 

Albumy Leonarda Cohena
Albumy muzyczne wydane w roku 1969